

Sigle 
 Her Majesty (femminile) / His Majesty (maschile) – Sua Maestà
 Hidden Machine – in Pokémon, macchina nascosta
 Hannah Montana – iniziali di Hannah Montana

Codici 
 HM – codice vettore IATA di Air Seychelles
 HM – codice ISO 3166-1 alpha-2 delle Isole Heard e McDonald
 HM – codice ISO 3166-2:CF di Haut-Mbomou (Repubblica Centrafricana)

Informatica 
 .hm – dominio di primo livello delle Isole Heard e McDonald

Musica 
 Hm – accordo musicale di Si minore secondo la notazione tedesca
 HM – rivista italiana specializzata nell'Heavy Metal
 HM Magazine – rivista mensile statunitense specializzata in Christian metal

Religione 
 H.M. – Suore dell'Umiltà di Maria

Altro 
 HM CRE motociclette da enduro
 hm – simbolo dell'ettometro
 H&M – Hennes & Mauritz, azienda di abbigliamento svedese
 HM – targa automobilistica di Hameln-Pyrmon (Germania)
 HM – targa automobilistica di Imadia (Grecia)